Милеево — название населённых пунктов в России:

 Милеево — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Милеево — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Милеево — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Милеево — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Милеево — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.